Marek Čech (ur. 1976) – czeski piłkarz grający na pozycji bramkarza
 Marek Čech (ur. 1983) – słowacki piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy.

Zobacz też